Malta je lahko:
Republika Malta, otoška država v Sredozemskem morju
Malta,  otok malteškega arhipelaga
malta, gradbeni vezivni material iz peska, vode in apna oziroma cementa 
Malta, kraj na Avstrijskem Koroškem
Malta, umetno jezero pri Poznanju na Poljskem